Hamet est le nom de famille de :
 Henri Louis Hamet (1815-1889), apiculteur, enseignant, journaliste français ;
 Luq Hamet (né en 1963), comédien français ;
 Pavel Hamet (né en 1943), médecin canadien.

Voir aussi 
 Mully Hamet (mort en 1603), sultan au Maroc ;
  (1874 - 1956), industriel et financier canadien de la Première Guerre mondiale ;
  (fl. 1760 - 1772), peintre de miniature irlandais.

Homonymie de patronyme